Emílio Garrastazu Médici — militar e presidente do Brasil
 Presidente Médici (Maranhão) — município
 Presidente Médici (Rondônia) — município
 Presidente Médici (Campina Grande) — bairro
 Bairro Presidente Médici (Cariacica) — bairro
 Usina Termelétrica Presidente Médici
 UNIR Subcampus de Presidente Médici

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos